Поли́ция Слове́нии () — правоохранительный орган Словении, подчинённый Министерству внутренних дел.

Численность сотрудников (на 2017 года) — 8204 человек.

Задачи 
Согласно статей 4-й Закона о полиции, в её задачи входит:

 защита жизни, личной безопасности и собственности людей;
 пресечение, выявление и расследование преступлений и правонарушений, выявление и задержание лиц, совершивших правонарушения, других разыскиваемых лиц и их доставку компетентным органам, сбор доказательств, а также расследование обстоятельств, имеющих отношение к определению поступлений, полученных в результате уголовных преступлений и проступков;
 охрана общественного порядка;
 контроль и регулирование движения по дорогам общего пользования и неклассифицированным дорогам, которые вводятся в эксплуатацию для общественного транспорта;
 контроль и обеспечение охраны государственной границы;
 выполнение задач, указанных в правилах, касающихся иностранцев;
 защита определённых органов, учреждений и районов;
 защита лиц, занимающих определённые государственные должности и их конфиденциальности, если законом не предусмотрено иное;
 задачи в случае природных и других бедствий;
 выполнение иных задач, указанных в этом и других законах и подзаконных актах.

История 
Нынешние полицейские силы созданы в 1989—1992 годах на базе милиции Югославии.

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт полиции Словении 

Полиция Словении